Jacques André peut désigner :
 Jacques André (1910-1994), un latiniste et philologue français ;
 Jacques André (1919-1988), un as de l'aviation français ;
 Jacques André (1946-), un psychanalyste français, professeur émérite à l’université Paris-Diderot.